Pinyin est utilisé dans plusieurs domaines.
 Le terme pinyin (en chinois : 拼音 ; hanyu pinyin : pīnyīn) fait référence à divers systèmes de romanisation du chinois mandarin :
 Hanyu pinyin, (en chinois : 汉语拼音 ; chinois traditionnel : 漢語拼音 ; hanyu pinyin : hànyǔ pīnyīn), système de transcription du mandarin, officiel en République populaire de Chine, devenu norme internationale ;
 Tongyong pinyin, (en chinois : 通用拼音 ; hanyu pinyin : tōngyòng pīnyīn), système de transcription du mandarin utilisé à Taïwan ;
 Pinyin postal, (en chinois traditionnel : 郵政式拼音 ; hanyu pinyin : yóuzhèngshì pīnyīn), méthode de romanisation non systématique utilisée au début du  par les services postaux ;
 Méthode pinyin, méthode de saisie des caractères chinois au clavier alphabétique utilisant le hanyu pinyin ;
 Google Pinyin, exemple de réalisation de la méthode pinyin.
 Le pinyin tibétain est un système de transcription de la langue tibétaine, officiel en République populaire de Chine.
 Le pinyin est une langue bantoïde du Cameroun.

Toponyme 

 Pinyin, un village de la Région du Nord-Ouest du Cameroun.

Romanisation des langues chinoises